Dawid Pietrzkiewicz (ur. 1988) – bramkarz piłkarski
 Dawid Pietrzkiewicz (ur. 1993) – piłkarz ręczny